

Когоктон — місто, штат Нью-Йорк
 Когоктон — селище, штат Нью-Йорк